Пунга:

 Пунга — мифическое существо в фольклоре маори, предок всех акул, ящериц, скатов.
 Пунга — река в России, протекает в Берёзовском районе Ханты-Мансийского АО.